Roumegueria är ett släkte av svampar. Roumegueria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roumegueria